SK Pepingen-Halle is een Belgische voetbalclub uit Halle. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7741 en heeft geel, blauw en zwart als clubkleuren. De huidige club ontstond in 2017 door een fusie tussen FC Pepingen en KSK Halle.

Geschiedenis 
FC Pepingen sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond op 13 mei 1972. De club bleef er de volgende jaren in de provinciale reeksen spelen.

Na verschillende jaren in Tweede Provinciale werd FC Pepingen daar in 2011 kampioen en promoveerde zo naar de hoogste provinciale reeks. In 2012 stootte Pepingen door tot de vijfde ronde van de beker van België. Een seizoen later promoveerde de club naar Vierde klasse.

In 2017 fusioneerde FC Pepingen met KSK Halle. De clubs gingen samen verder onder de naam SK Pepingen-Halle.

Stadionperikelen 
SK Pepingen-Halle kampte in 2019 en 2020 met stadionperikelen. Zo speelde men in februari 2019 haar laatste wedstrijd in het Lamme Guiche Stadion. Het stadion werd gehuurd van Koninklijke Halse Sportclub CVBA, die het stadion een tiental jaar geleden voor 1 symbolische Euro kocht van het stadsbestuur van Halle. Dit onder voorwaarde dat men voor het onderhoud van het stadion zou zorgen. Zij waren echter genoodzaakt om de huurprijs te viervoudige door de grote renovatie van het stadion. Die kwamen er door een in maart 2019 uitgevoerde inspectie die de brandweer deed. Zij keurde het stadion om veiligheidsredenen af. Zo bleek er in de kantine elektrocutiegevaar te zijn en stond de oude staantribune op instorten. De club kon deze kosten niet betalen en ging na de renovaties niet meer in het stadion spelen. Sinds maart 2019 werkte men haar thuiswedstrijden af aan Vroembos in Pepingen. De voorzitter van de club wou echter dat zijn club terug in Halle ging spelen. Men speelde aan Vroembos tot het einde van het verkorte seizoen 2019/20. Hierna trok men naar een nieuwe site. Deze was gevestigd aan Kruisveld in Halle. De gehele zomer van 2020 werd er door 30 vrijwilligers dagelijks aan het nieuwe stadion gewerkt. Supporters konden via crowdfunding geld schieten voor de nieuwe site voor de club. Men wou een kleine tribune waar zo'n 250 tot 300 mensen konden zitten plus plaats voor 2.000 tot 3.000 mensen rond het veld.  De stad Halle bleef door dit voorval zitten met een onbespeeld gerenoveerd stadion waar men niet meteen een oplossing voor vond.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers 
  Redouan Aalhoul
  Bruno Baras
  Gérard Lifondja
  Vittorio Villano
  Maxime Delanghe

Externe links 

 Officiële website

Pepingen
Sport in Pepingen
Sport in Halle
Sportvereniging in Vlaams-Brabant